Dominika:
 Pont Cassé – wieś

Francja:
 Pont – gmina
 Pont-Arcy – gmina
 Pont-Audemer – gmina
 Pont-Authou – gmina
 Pont-Aven – gmina
 Pont-à-Celles – gmina
 Pont-à-Mousson – gmina
 Pont-Bellanger – gmina
 Pont-Croix – gmina
 Pont-d’Ain – gmina
 Pont-d’Héry – gmina
 Pont-d’Ouilly – gmina
 Pont-de-Beauvoisin 
 Pont-de-Claix – gmina
 Pont-de-Labeaume – gmina
 Pont-de-Metz – gmina
 Pont-de-Poitte – gmina
 Pont-de-Roide-Vermondans – gmina
 Pont-de-Vaux – gmina
 Pont-de-Veyle – gmina
 Pont-du-Bois – gmina
 Pont-du-Casse – gmina
 Pont-du-Château – gmina
 Pont-du-Navoy – gmina
 Pont-en-Royans – gmina
 Pont-et-Massène – gmina
 Pont-Évêque – gmina
 Pont-Farcy – gmina
 Pont-Hébert – gmina
 Pont-l’Abbé
 Pont-l’Abbé-d’Arnoult – gmina
 Pont-Melvez – gmina
 Pont-Noyelles – gmina
 Pont-Péan – gmina
 Pont-Remy – gmina
 Pont-Saint-Esprit – gmina
 Pont-Saint-Martin  
 Pont-Sainte-Marie – gmina
 Pont-Salomon – gmina
 Pont-sur-Madon – gmina
 Pont-sur-Yonne – gmina
 Pont-Trambouze – gmina

Kanada:
 Pont-Rouge – miasto

Szwajcaria:
 Pont-en-Ogoz – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Gruyère

Włochy:
 Pont-Canavese – gmina

Osoby:
 Lea Du Pont – amerykańska brydżystka
 Pete du Pont – amerykański polityk

Inne:
 Pont – kraina historyczna
 Pont Ambroix – most w Gallargues-le-Montueux
 Pont Amont – most w Paryżu
 Pont au Double – most w Paryżu
 Pont Aval – most w Paryżu
 Pont d’Arcole – most w Paryżu
 Pont d’Austerlitz – most w Paryżu
 Pont d’Iéna – most w Paryżu
 Pont d'Oxford – most w Grenoble
 Pont de Bercy – most w Paryżu
 Pont de Bir-Hakeim – most w Paryżu
 Pont de la Concorde – most w Paryżu
 Pont de l’Alma – most w Paryżu
 Pont de la Tournelle – most w Paryżu
 Pont de Levallois – Bécon - stacja metra w Paryżu
 Pont de Neuilly  
 Pont de Nyons – most w Nyons
 Pont de Québec – most w Quebec
 Pont de Sèvres
 Pont de Sully – most w Paryżu
 Pont de Tolbiac – most w Paryżu
 Pont de l’Artuby – most w Aiguines
 Pont des Arts – most w Paryżu
 Pont du Carrousel – most w Paryżu
 Pont du Gard – akwedukt
 Pont du Garigliano – most w Paryżu
 Pont Jeanne-d’Arc – most w Rouen
 Pont Julien – most w Apt
 Pont-la-Ville
 Pont Louis Philippe – most w Paryżu
 Pont Marie
 Pont Mirabeau – most w Paryżu
 Pont National – most w Paryżu
 Pont Neuf – most w Paryżu
 Pont Notre-Dame – most w Paryżu
 Pont Reading – historyczny budynek
 Pont Rouelle – most w Paryżu
 Pont Saint-Bénézet – most w Awinionie
 Pont Saint Louis – most w Paryżu
 Pont Saint-Michel – most w Paryżu

Zobacz też:
 Bollendorf-Pont
 Chef-du-Pont
 Du Pont
 Gare de Solliès-Pont
 Petit Pont
 Saint-Pont
 Tugny-et-Pont
 Vieux-Pont
 Ville-du-Pont